Tetrajodid se može odnositi na:

Ugljenik tetrajodid, -{CI4}-
Difosfor tetrajodid, -{P2I4}-
Silicijum tetrajodid, -{SiI4}-
Telur tetrajodid, -{TeI4}-
Titanijum tetrajodid, -{TiI4}-
Torijum(IV) jodid, -{ThI4}-